Burruchaga ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Burruchaga (* 1962), argentinischer Fußballspieler
 Román Andrés Burruchaga (* 2002), argentinischer Tennisspieler